Luca Egloff (ur. 6 czerwca 1995) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Grabserberg. Uczestnik mistrzostw świata seniorów (2015 i 2019), mistrzostw świata juniorów (2012, 2013, 2014 i 2015) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2011). Drugi zawodnik klasyfikacji generalnej FIS Cup w sezonie 2018/2019.

Jego brat Pascal również był skoczkiem narciarskim. Skoki narciarskie uprawiał także ich ojciec, Paul Egloff.

Przebieg kariery 
W zawodach organizowanych przez FIS zadebiutował w marcu 2008. We wrześniu 2009 zadebiutował w Alpen Cup (był 29. i 18. w Einsiedeln), a w lutym 2010 w zawodach FIS Cup (zajął 45. miejsce w Villach). Pierwsze punkty do klasyfikacji FIS Cup zdobył w lipcu 2011 w Gérardmer. Wystartował w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011, gdzie zajął 16. miejsce indywidualnie i 10. w konkursie drużynowym. W grudniu 2011 w Engelbergu zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. Pierwsze punkty do klasyfikacji tego cyklu uzyskał 21 lutego 2014, zajmując 29. miejsce w Seefeld. 23 listopada 2014 w Klingenthal zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 49. miejsce. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015, zajmując 42. i 44. miejsce indywidualnie.

Jest rekordzistą skoczni K-105 oraz K-57 kompleksu La Côté Feuillée w Chaux-Neuve. Na dużej skoczni uzyskał 115,5 metra, zaś na mniejszej 61,5 metra. 7 października 2012 zajął trzecie miejsce w indywidualnych mistrzostwach Szwajcarii. W 2011 i 2012 zdobywał tytuł mistrza kraju w drużynie. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019, zajmując 38. miejsce indywidualnie oraz 7. miejsce w konkursie drużynowym. 

W marcu 2019 zakończył karierę sportową.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Egloffa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Egloffa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Egloffa na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995